

470001-470100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 470001 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 470002 || || 25 de maig de 2006 || Mauna Kea || P. A. Wiegert ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 470003 || || 4 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#FFC2E0
| 470004 || || 22 de juny de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || APO ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 470005 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 470006 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#FA8072
| 470007 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 470008 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 470009 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#FA8072
| 470010 || || 20 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 470011 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 470012 || || 31 d'agost de 2006 || Marly || Naef Obs. ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 470013 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 470014 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 470015 || || 12 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 470016 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 470017 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 470018 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 470019 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 470020 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 470021 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 470022 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 470023 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 470024 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 470025 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 470026 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#C2E0FF
| 470027 || || 11 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica || cubewano? ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 470028 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 470029 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 470030 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 470031 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 470032 || || 17 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 470033 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 470034 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 470035 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 470036 || || 28 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 470037 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 470038 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 470039 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 470040 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 470041 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 470042 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 470043 || || 21 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 470044 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 470045 || || 24 de setembre de 2006 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 470046 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 470047 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 470048 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 470049 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 470050 || || 25 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 470051 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 470052 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 470053 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 470054 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#fefefe
| 470055 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 470056 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 470057 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 470058 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 470059 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 470060 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 470061 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 470062 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 470063 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 470064 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 470065 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 470066 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 470067 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#FA8072
| 470068 || || 27 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#FA8072
| 470069 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#FA8072
| 470070 || || 29 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 470071 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 470072 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 470073 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 470074 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 470075 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 470076 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 470077 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 470078 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 470079 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 470080 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 470081 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 470082 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#C2E0FF
| 470083 || || 16 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica || res1:2 ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 470084 || || 27 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 470085 || || 27 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 470086 || || 29 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 470087 || || 30 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 470088 || || 30 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 470089 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 470090 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 470091 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#FA8072
| 470092 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 470093 || || 18 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 470094 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 470095 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 470096 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 470097 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 470098 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 470099 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 470100 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

470101-470200 

|-bgcolor=#fefefe
| 470101 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 470102 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 470103 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 470104 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 470105 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 470106 || || 11 d'octubre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 470107 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 470108 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 470109 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 470110 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 470111 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 470112 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 470113 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 470114 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 470115 || || 3 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 470116 || || 11 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 470117 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 470118 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 470119 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 470120 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 470121 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 470122 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 470123 || || 16 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 470124 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 470125 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 470126 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 470127 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 470128 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 470129 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 470130 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 470131 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 470132 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 470133 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 470134 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 470135 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 470136 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 470137 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 470138 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 470139 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 470140 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 470141 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 470142 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 470143 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 470144 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 470145 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 470146 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 470147 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 470148 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 470149 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 470150 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 470151 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 470152 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 470153 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 470154 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 470155 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 470156 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 470157 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 470158 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 470159 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 470160 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 470161 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 470162 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 470163 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 470164 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 470165 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 470166 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 470167 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 470168 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 470169 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 470170 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 470171 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 470172 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 470173 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 470174 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 470175 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 470176 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 470177 || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 470178 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 470179 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 470180 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 470181 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 470182 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 470183 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 470184 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 470185 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 470186 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#FA8072
| 470187 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 470188 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 470189 || || 9 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 470190 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 470191 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 470192 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 470193 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 470194 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 470195 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 470196 || || 2 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 470197 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 470198 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 470199 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 470200 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

470201-470300 

|-bgcolor=#fefefe
| 470201 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 470202 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 470203 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 470204 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 470205 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 470206 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 470207 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 470208 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 470209 || || 14 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 470210 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 470211 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 470212 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 470213 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 470214 || || 22 de novembre de 2006 || Eskridge || Farpoint Obs. ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#FA8072
| 470215 || || 22 de novembre de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 470216 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 470217 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 470218 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 470219 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 470220 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 470221 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 470222 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 470223 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 470224 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 470225 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 470226 || || 19 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 470227 || || 19 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 470228 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 470229 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 470230 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 470231 || || 22 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 470232 || || 28 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 470233 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 470234 || || 22 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 470235 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 470236 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 470237 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 470238 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 470239 || || 29 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 470240 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 470241 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 470242 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 470243 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 470244 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 470245 || || 15 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 470246 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 470247 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 470248 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 470249 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 470250 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 470251 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 470252 || || 20 de desembre de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 470253 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 470254 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 470255 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 470256 || || 23 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 470257 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#FA8072
| 470258 || || 25 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 470259 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 470260 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 470261 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 470262 || || 8 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 470263 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 470264 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 470265 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 470266 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 470267 || || 24 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 470268 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 470269 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 470270 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 470271 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 470272 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 470273 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 470274 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 470275 || || 15 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 470276 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 470277 || || 15 de febrer de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 470278 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 470279 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 470280 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 470281 || || 19 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 470282 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#FA8072
| 470283 || || 22 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 470284 || || 11 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 470285 || || 12 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 470286 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 470287 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 470288 || || 10 de març de 2007 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 470289 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 470290 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 470291 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 470292 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 470293 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 470294 || || 25 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 470295 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 470296 || || 11 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 470297 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 470298 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 470299 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 470300 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

470301-470400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 470301 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 470302 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 470303 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 470304 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 470305 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 470306 || || 7 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 470307 || || 10 de maig de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#C2E0FF
| 470308 || || 10 de maig de 2007 || Palomar || Palomar Obs. || plutino? ||  —
|-id=309 bgcolor=#C2E0FF
| 470309 || || 10 de maig de 2007 || Palomar || Palomar Obs. || centaure ||  —
|-id=310 bgcolor=#FFC2E0
| 470310 || || 13 de juny de 2007 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 470311 || || 11 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 470312 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 470313 || || 16 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 470314 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 470315 || || 9 de juny de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#C2E0FF
| 470316 || || 22 de juliol de 2007 || Palomar || Palomar Obs. || SDO ||  —
|-id=317 bgcolor=#FA8072
| 470317 || || 19 de juliol de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 470318 || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 470319 || || 13 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 470320 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 470321 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 470322 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 470323 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 470324 || || 16 d'agost de 2007 || San Marcello || Pistoia Mountains Obs. ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 470325 || || 21 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 470326 || || 1 de setembre de 2007 || Siding Spring || K. Sárneczky, L. Kiss ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 470327 || || 5 de setembre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 470328 || || 10 de setembre de 2007 || Dauban || Chante-Perdrix Obs. ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 470329 || || 2 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 470330 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 470331 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 470332 || || 5 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 470333 || || 6 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 470334 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 470335 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 470336 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 470337 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 470338 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 470339 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 470340 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 470341 || || 11 de setembre de 2007 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 470342 || || 12 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 470343 || || 21 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 470344 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 470345 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 470346 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 470347 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 470348 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 470349 || || 12 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 470350 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 470351 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 470352 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 470353 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 470354 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 470355 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 470356 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 470357 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 470358 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 470359 || || 18 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 470360 || || 11 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 470361 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 470362 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 470363 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 470364 || || 9 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 470365 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 470366 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#FA8072
| 470367 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 470368 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 470369 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 470370 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 470371 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 470372 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 470373 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 470374 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 470375 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 470376 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 470377 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 470378 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 470379 || || 10 d'octubre de 2007 || Charleston || ARO ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 470380 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 470381 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 470382 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 470383 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 470384 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 470385 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 470386 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 470387 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 470388 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 470389 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 470390 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 470391 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 470392 || || 15 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 470393 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 470394 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 470395 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 470396 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 470397 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 470398 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 470399 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 470400 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

470401-470500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 470401 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 470402 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 470403 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 470404 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 470405 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 470406 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 470407 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 470408 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 470409 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 470410 || || 19 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 470411 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 470412 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 470413 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 470414 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 470415 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 470416 || || 2 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 470417 || || 2 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 470418 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 470419 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 470420 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 470421 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 470422 || || 2 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 470423 || || 7 de novembre de 2007 || Charleston || ARO ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 470424 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 470425 || || 21 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 470426 || || 12 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 470427 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 470428 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 470429 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 470430 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 470431 || || 2 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 470432 || || 9 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 470433 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 470434 || || 2 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 470435 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 470436 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 470437 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 470438 || || 17 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 470439 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 470440 || || 22 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 470441 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 470442 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#C2E0FF
| 470443 || || 13 de desembre de 2007 || Palomar || Palomar Obs. || cubewano? ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 470444 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 470445 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 470446 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 470447 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 470448 || || 18 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 470449 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 470450 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 470451 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 470452 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 470453 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 470454 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 470455 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 470456 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 470457 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 470458 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 470459 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 470460 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 470461 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 470462 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 470463 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 470464 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 470465 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 470466 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 470467 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 470468 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 470469 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 470470 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 470471 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 470472 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 470473 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 470474 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 470475 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 470476 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 470477 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 470478 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 470479 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 470480 || || 11 de gener de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 470481 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 470482 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 470483 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 470484 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 470485 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 470486 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 470487 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 470488 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 470489 || || 21 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 470490 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 470491 || || 19 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 470492 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 470493 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 470494 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 470495 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 470496 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 470497 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 470498 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 470499 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 470500 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

470501-470600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 470501 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 470502 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 470503 || || 12 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 470504 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 470505 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 470506 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 470507 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 470508 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 470509 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#FFC2E0
| 470510 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 470511 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 470512 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 470513 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 470514 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 470515 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 470516 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 470517 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 470518 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 470519 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 470520 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 470521 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 470522 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#C2E0FF
| 470523 || || 11 de febrer de 2008 || Palomar || Palomar Obs. || res3:5 ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 470524 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 470525 || || 12 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 470526 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 470527 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 470528 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 470529 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 470530 || || 24 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 470531 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 470532 || || 3 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#FA8072
| 470533 || || 11 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 470534 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 470535 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 470536 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 470537 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 470538 || || 10 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 470539 || || 27 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 470540 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 470541 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 470542 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 470543 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 470544 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 470545 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 470546 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 470547 || || 10 de març de 2008 || Nyukasa || Mount Nyukasa Stn. ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 470548 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 470549 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 470550 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 470551 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 470552 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 470553 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 470554 || || 25 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 470555 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 470556 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 470557 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 470558 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 470559 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 470560 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 470561 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 470562 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 470563 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 470564 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 470565 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 470566 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 470567 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 470568 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 470569 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 470570 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 470571 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 470572 || || 6 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 470573 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 470574 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#fefefe
| 470575 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 470576 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 470577 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 470578 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 470579 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 470580 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#fefefe
| 470581 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 470582 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 470583 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 470584 || || 29 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#FFC2E0
| 470585 || || 5 de maig de 2008 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 470586 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 470587 || || 6 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 470588 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 470589 || || 4 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#fefefe
| 470590 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 470591 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 470592 || || 30 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#C2E0FF
| 470593 || || 6 de juny de 2008 || Palomar || Palomar Obs. || centaure ||  —
|-id=594 bgcolor=#FFC2E0
| 470594 || || 29 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 470595 || || 13 de juliol de 2008 || Eskridge || G. Hug ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#C2E0FF
| 470596 || || 7 de juliol de 2008 || Palomar || Palomar Obs. || cubewano? ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 470597 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 470598 || || 31 de juliol de 2008 || Bergisch Gladbac || W. Bickel ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#C2E0FF
| 470599 || || 30 de juliol de 2008 || Palomar || Palomar Obs. || SDO ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 470600 || || 6 d'agost de 2008 || Vicques || M. Ory ||  ||  —
|}

470601-470700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 470601 || || 26 d'agost de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 470602 || || 24 d'agost de 2008 || La Cañada || J. Lacruz ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 470603 || || 26 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 470604 || || 23 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 470605 || || 28 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 470606 || || 16 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 470607 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 470608 || || 1 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 470609 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 470610 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 470611 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 470612 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 470613 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 470614 || || 9 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 470615 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 470616 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 470617 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 470618 || || 9 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 470619 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 470620 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 470621 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 470622 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 470623 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 470624 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 470625 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 470626 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 470627 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 470628 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 470629 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 470630 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 470631 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 470632 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 470633 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 470634 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 470635 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 470636 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 470637 || || 9 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 470638 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 470639 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 470640 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 470641 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 470642 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 470643 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 470644 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 470645 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 470646 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 470647 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 470648 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 470649 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 470650 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 470651 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 470652 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 470653 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 470654 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 470655 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 470656 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 470657 || || 29 de setembre de 2008 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 470658 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 470659 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 470660 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 470661 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 470662 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 470663 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 470664 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 470665 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 470666 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 470667 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 470668 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 470669 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 470670 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 470671 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 470672 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 470673 || || 28 de setembre de 2008 || Charleston || ARO ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 470674 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 470675 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 470676 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 470677 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#FFC2E0
| 470678 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 470679 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 470680 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 470681 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 470682 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 470683 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 470684 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 470685 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 470686 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 470687 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 470688 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 470689 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 470690 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#FA8072
| 470691 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 470692 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 470693 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 470694 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 470695 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 470696 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 470697 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 470698 || || 19 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 470699 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 470700 || || 2 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

470701-470800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 470701 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 470702 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 470703 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 470704 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 470705 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 470706 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 470707 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 470708 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 470709 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 470710 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 470711 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 470712 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 470713 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 470714 || || 4 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 470715 || || 22 d'octubre de 2008 || Sierra Stars || F. Tozzi ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 470716 || || 30 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#FA8072
| 470717 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 470718 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 470719 || || 18 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 470720 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 470721 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 470722 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 470723 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 470724 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 470725 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 470726 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 470727 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 470728 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 470729 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 470730 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 470731 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 470732 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 470733 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 470734 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 470735 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 470736 || || 8 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 470737 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 470738 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 470739 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 470740 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 470741 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 470742 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 470743 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 470744 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 470745 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 470746 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 470747 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 470748 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 470749 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 470750 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 470751 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 470752 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 470753 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 470754 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 470755 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 470756 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 470757 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 470758 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 470759 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 470760 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 470761 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 470762 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 470763 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 470764 || || 10 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 470765 || || 28 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 470766 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 470767 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 470768 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 470769 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 470770 || || 8 d'octubre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 470771 || || 9 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 470772 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 470773 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 470774 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 470775 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 470776 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 470777 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 470778 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 470779 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 470780 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 470781 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 470782 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 470783 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 470784 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 470785 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 470786 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 470787 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 470788 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 470789 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 470790 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 470791 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 470792 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 470793 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 470794 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 470795 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 470796 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 470797 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 470798 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 470799 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 470800 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

470801-470900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 470801 || || 5 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 470802 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 470803 || || 2 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 470804 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 470805 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 470806 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 470807 || || 6 de novembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 470808 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 470809 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 470810 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 470811 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 470812 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 470813 || || 4 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 470814 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 470815 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 470816 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 470817 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 470818 || || 18 de novembre de 2008 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 470819 || || 18 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 470820 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 470821 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 470822 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 470823 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 470824 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 470825 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 470826 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 470827 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 470828 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 470829 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 470830 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 470831 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 470832 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 470833 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 470834 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 470835 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 470836 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 470837 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 470838 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 470839 || || 4 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 470840 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 470841 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 470842 || || 23 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 470843 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 470844 || || 4 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 470845 || || 1 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 470846 || || 6 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 470847 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 470848 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 470849 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 470850 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 470851 || || 6 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 470852 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 470853 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 470854 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 470855 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 470856 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 470857 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 470858 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 470859 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 470860 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 470861 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 470862 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#d6d6d6
| 470863 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#FFC2E0
| 470864 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 470865 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 470866 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 470867 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 470868 || || 21 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 470869 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 470870 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 470871 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 470872 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 470873 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 470874 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 470875 || || 28 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 470876 || || 10 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 470877 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 470878 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 470879 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 470880 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 470881 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 470882 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 470883 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 470884 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 470885 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 470886 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 470887 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 470888 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 470889 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 470890 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 470891 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 470892 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 470893 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 470894 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 470895 || || 18 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 470896 || || 9 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 470897 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 470898 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 470899 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 470900 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

470901-471000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 470901 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 470902 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 470903 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 470904 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 470905 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 470906 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 470907 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 470908 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#FFC2E0
| 470909 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 470910 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 470911 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 470912 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 470913 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 470914 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 470915 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 470916 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 470917 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 470918 || || 3 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 470919 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 470920 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 470921 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 470922 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 470923 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 470924 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 470925 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 470926 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 470927 || || 16 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 470928 || || 17 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 470929 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 470930 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 470931 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 470932 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 470933 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 470934 || || 27 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 470935 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 470936 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 470937 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 470938 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 470939 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 470940 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 470941 || || 26 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 470942 || || 27 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 470943 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 470944 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 470945 || || 26 d'abril de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 470946 || || 21 d'abril de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 470947 || || 26 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 470948 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 470949 || || 26 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 470950 || || 27 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#FFC2E0
| 470951 || || 12 de juny de 2009 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 470952 || || 1 de juliol de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 470953 || || 27 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 470954 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 470955 || || 1 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 470956 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 470957 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#FA8072
| 470958 || || 16 d'agost de 2009 || Tzec Maun || F. Tozzi ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 470959 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 470960 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 470961 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 470962 || || 17 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 470963 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 470964 || || 27 d'agost de 2009 || Plana || F. Fratev ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 470965 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 470966 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 470967 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 470968 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 470969 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#fefefe
| 470970 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 470971 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 470972 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 470973 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 470974 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#FFC2E0
| 470975 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=976 bgcolor=#FA8072
| 470976 || || 17 de setembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 470977 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 470978 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 470979 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 470980 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 470981 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 470982 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 470983 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 470984 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 470985 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 470986 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 470987 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#fefefe
| 470988 || || 22 de setembre de 2009 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 470989 || || 25 de setembre de 2009 || Tzec Maun || Tzec Maun Obs. ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#FA8072
| 470990 || || 18 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 470991 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 470992 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 470993 || || 28 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 470994 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 470995 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 470996 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 470997 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 470998 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 470999 || || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 471000 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (470001)-(475000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)